

comté d'Ottawa, au Québec.

comté d'Ottawa, dans l’État du Kansas ; 
comté d'Ottawa, dans l’État du Michigan ;
comté d'Ottawa, dans l’État de l’Ohio ;
comté d'Ottawa, dans l’État de l’Oklahoma.